Le mot triomphe est un mot de la langue française qui ne possède aucune rime.

Histoire 
 Le triomphe romain ─ en latin triumphus ─ était une cérémonie romaine au cours de laquelle un général vainqueur défilait dans Rome à la tête de ses troupes.
 Les Triomphes de Binche sont des fêtes ayant lieu à Binche en 1549 en l'honneur de Philippe II d'Espagne.

Toponymie 

 Triomphe, zone non incorporée en Louisiane.

Architecture 
 Un arc de triomphe est un ouvrage d'art célébrant une victoire ou une série de victoires.

Patronyme 

 Joseph Sapey-Triomphe (1897-1956), sculpteur français.

Œuvres

Cinéma 
Le Triomphe de la volonté (en allemand : Triumph des Willens) est un film de propagande allemand en noir et blanc de Leni Riefenstahl, réalisé en 1935.
Le Triomphe de Tirant (El triomf de Tirant) est un opéra en deux actes du compositeur valencien Amand Blanquer, dont la première a eu lieu en 1992.
Le Triomphe de Babar (Babar: the Movie) ou Babar : Le film au Québec est un dessin animé canadien d'Alan Bunce sorti en 1990.

Jeu 
 Triomphe du Guerrier est le cinquième Deck de structure sorti en France
Jeu de la triomphe : ancien jeu de cartes, ancêtre de l'écarté

Peinture
 Le Triomphe de la Mort (1562) est une œuvre de Pieter Bruegel l'Ancien conservée au musée du Prado.

Théâtre
Alceste, ou le Triomphe d'Alcide est une tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully.
Knock ou le triomphe de la médecine est une pièce de théâtre de Jules Romains de 1923, jouée d'abord par Louis Jouvet.